Kratice:
 optička koherentna tomografija ("Optical coherence tomography")
 optimalna rezna temperatura ("Optimal cutting temperature")
 prekomorske zemlje i teritoriji ("Overseas Countries and Territories"), izvaneuropska područja koja pripadaju državama EU, s posebno reguliranim statusom 

Ostalo:
 predmetak za oznaku broja osam 8
 mjesec listopad u međunarodnom nazivlju (anglofono i frankofono)